Józef Kurek – hokeista i trener, olimpijczyk
 Józef Kurek – samorządowiec, polityk
 Józef Kurek – żołnierz Armii Krajowej